Хаким Хасанович Гумерский (род. , ) — советский российский нефтяник, учёный, бизнесмен, региональный политик.

Образование 
 Ишимбайский нефтяной техникум
 1970 Уфимский нефтяной институт
 Аспирантура. В 1996 году — защита кандидатской диссертации по теме «Особенности эксплуатации добывающих скважин струйными насосными установками».

Трудовая деятельность 
 1962—1975 — рабочий-электрик; оператор и мастер в нефтегазодобывающем управлении «Ишимбайнефть»;
 С 1975 — в нефтегазовом комплексе Западной Сибири. Оператор, технолог, начальник смены, старший инженер нефтепромысла на Самотлоре; с 1987 г. — начальник нефтегазодобывающего управления «Нижневартовскнефть», 1994—1996 — генеральный директор АО «Нижневартовскнефть»; 1996—1997 — вице-президент и глава представительства Восточной нефтяной компании в Вене, позднее — в Москве.

Достижения 
Первый вице-президент АО «Тюменская нефтяная компания» по нефтедобыче (1997—?). Экс-генеральный директор ДАО «Нижневартовскнефть». Президент научно-технологической компании «Российский межотраслевой научно-технический комплекс» Нефтеотдача (РМНТК "Нефтеотдача"), организованной согласно Постановлению Правительства РФ от 6 июля 1994 г. N 790.

Кандидат технических наук, автор более 40 научных работ и 15 изобретений.

Под его руководством внедрён газлифтный способ эксплуатации скважин на Самотлорском месторождении. Это позволило довести годовой уровень добычи нефти до 130 млн т при минимальном уровне энергозатрат и обеспечить надёжную работу фонда скважин — межремонтный период работы скважин до 500 суток. Внёс вклад в разработку технологий, обеспечивающих повышение нефтеотдачи пластов.

Политика 
 Избран 27 октября 1996 депутатом Думы ХМАО II созыва. Выдвинут группой избирателей. Набрал 33845 голосов (20,9 %).
 избирался депутатом Тюменской областной Думы (1994—1997)

Награды и звания 
 Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности СССР (1980). 
 Заслуженный работник Минтопэнерго РФ (1992). 
 орден Дружбы Народов.
 Почётный гражданин Нижневартовского района.

Примечания 

Нефтяники Ишимбая
Персоналии:Нижневартовск
Кандидаты технических наук
Нефтяники СССР
Нефтяники России
Изобретатели СССР
Изобретатели России
Выпускники ИНТ
Депутаты Тюменской областной Думы
Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры